Aaron Owens
 Aula oberta
 .ao, domini d'Angola
 Ao (mitologia), criatura de la mitologia maorí
 Llengües ao